Duarte bezeichnet:
 Duarte (Name), ein Vor- und Familienname, siehe dort für Namensträger
 Duarte (Kalifornien), Stadt in den USA
 Duarte (Provinz), Provinz der Dominikanischen Republik
 Pico Duarte, Berg in der Dominikanischen Republik
 Duarte, Zerstörer der Marine der Dominikanischen Republik, siehe HMS Hotspur (H01)